Piedras Negras ist der Name folgender Orte:

 Piedras Negras (Chile), Stadt in Chile
 Piedras Negras (Guatemala), verlassene Maya-Stadt in Guatemala
 Piedras Negras (Laviana), Stadt in Spanien
 Piedras Negras (Mexiko), Stadt in Mexiko
 Municipio Piedras Negras, Verwaltungseinheit in Mexiko